Nepal
Lekhani – comitato per lo sviluppo dei villaggi del distretto di Baglung
Lekhani – comitato per lo sviluppo dei villaggi del distretto di Udayapur